En la historia de España existen dos personajes a los que se conoce popularmente como el "cura Merino" por tener ambos el mismo apellido y condición religiosa, aunque no existió entre ellos ninguna otra relación ni evidencia de que se conocieran personalmente:

 Jerónimo Merino Cob (Villoviado, 1769 - Alençon, 1844), participante destacado en la guerra de independencia y en la primera guerra carlista;
 Martín Merino y Gómez (Arnedo, 1789 - Madrid, 1852), activista liberal, conocido por haber llevado a cabo un atentado fallido contra la reina Isabel II en 1852.